Zoff in Buffalo est un jeu de société allemand de Christwart Conrad publié originellement en 1998 par F.X. Schmid puis réédité le .

Liens externes 
 Zoff in Buffalo, sur BoardGameGeek

Jeu mettant en scène un animal